Essen pode ser:
 Essen, cidade alemã da Renânia do Norte-Vestfália
 Essen (Bélgica), município flamengo da província da Antuérpia
 Bad Essen, cidade alemã da Baixa Saxônia
 Essen (Oldemburgo), cidade alemã da Baixa Saxônia

Desambiguações de topônimos